Барон Еммануїл "Туло" де Граффенрід, зазвичай просто «Туло де Граффенрід» (), ( 18 травня 1914, Париж, Франція —  22 січня 2007, Швейцарія) — швейцарський автогонщик, пілот Формули-1 (1950-1954, 1956).

Посилання

Примітки 

Пілоти Формули-1
Швейцарські пілоти Формули-1
Швейцарські автогонщики